Die Abkürzung WWP steht für:

 Israel Aircraft Industries 1124 Westwind, nach dem Flugzeugtypencode
 Wasserwirtschaftsplan
 Weirather, Wenzel & Partner, eine Sportmarketingagentur, siehe Harti Weirather
 Whale Pass (Seaplane Base), IATA-Code des Flughafens in Arkansas, USA
 Wielki Wschod Polski, ein Zusammenschluss von liberalen Freimaurerlogen in Polen, siehe Großorient von Polen
 Wladimir Wladimirowitsch Putin, 2000 bis 2008 und seit 2012 Präsident Russlands.
 World Woman’s Party
 Worms World Party, ein Computerspiel aus der Serie Worms (Spieleserie)

 
WWP